Эгейский университет () — государственный исследовательский университет в Измире, Турция. Он был основан в 1955 году с факультетами медицины и сельского хозяйства. Это первый университет, который начал курсы в Измире, и четвертый старейший университет в Турции.

Эгейский университет в Борнова, район Измира, третьего по величине города Турции.

История 
К 1982 году Эгейский университет был одним из крупнейших университетов Турции с 19 факультетами, 9 младшими школами типа колледжа и 8 институтами. В том же году часть университета была выделена в новый университет Dokuz Eylül University (Университет Докуз Эйлюл). После разделения в Эгейском университете было 7 факультетов, 3 младших колледжа и около 9000 студентов. В настоящее время он состоит из 15 факультетов, 6 младших колледжей, 10 профессионально-технических училищ, 9 институтов и 36 исследовательских центров.

Академические подразделения

Факультеты 
 Факультет литературы
 Педагогический факультет
 Факультет коммуникаций
 Факультет экономики и управления
 Факультет естественных наук
 Инженерный факультет
 Факультет рыбного хозяйства
 Факультет сельского хозяйства
 Факультет искусства, дизайна и архитектуры
 Факультет спортивных наук
 Факультет медицинских наук
 Стоматологический факультет
 Фармацевтический факультет
 Медицинский факультет
 Факультет сестринского дела
 Юридический факультет

Институты 
 Высшая школа естественных и прикладных наук
 Институт солнечной энергии
 Институт наркологии, токсикологии и фармацевтических наук
 Институт ядерных наук
 Институт медицинских наук
 Институт социальных наук
 Институт исследований тюркского мира
 Международный компьютерный институт

Кампус 
Кампус Борнова Эгейского университета расположен на площади 370 га. Кампус охватывает широкий спектр объектов, включая культурные, спортивные и социальные услуги. Автостоянка, дорожные и дорожные знаки и направления доступны повсюду. Междугородная, национальная и международная связь из кампуса возможна благодаря телефонным линиям и компьютерной сети.

Поскольку кампус находится на пересечении Анкары, Стамбула и Измира, междугороднее сообщение очень быстрое. Кроме того, междугородний транспорт, обеспечиваемый муниципальными автобусами и метро, ​​позволяет студентам добраться до кампуса из любой части города. Главное управление студенческих кредитов и общежитий управляет общежитиями, в которых могут разместиться 6000 студентов на территории кампуса.

Помимо ректората и университетского городка в Борнове, есть школы профессионального обучения в Тире, Бергаме, Байындыре и Одемише, Культурный центр Ататюрка в Конаке, центры прикладного образования в Урле, Менемене, Мордогане, Чигли и Оздере, а также обсерватория в Курудаге. Благодаря этим средствам Эгейский университет обслуживает студентов и общественность в сфере образования, науки, здравоохранения, социальных и культурных услуг. Чтобы расширить эти услуги, недавно в Чешме был открыт Западный кампус.

Студенческая жизнь и культура 

Эгейский университет предлагает возможности для личного, культурного, социального и профессионального развития, которые дополняют сложную и интересную академическую жизнь. Эти мероприятия проходят в недавно отреставрированном Зале культуры и искусств на 330 мест, Амфитеатре на 5000 мест, Культурном центре Ататюрка (с 2 аудиториями на 654 и 628 мест соответственно, 4 залами для семинаров на 45 мест). , театральный зал, 8 мастерских на 12 мест, выставочная галерея на 800 мест) и конференц-залы факультетов и школ. В начале каждого учебного года и в выходные дни для развлечения студентов организуются вечеринки, чтобы отвлечься от академической рутины. Экскурсии по историческим и туристическим объектам организуются как изменение темпа повседневной академической рутины.

Художественная галерея была создана в марте 1997 года и представляет собой удобное место для проведения выставок. Таким образом, студенты, академический и административный персонал имеют возможность проводить культурные мероприятия на территории кампуса. Арт-студии были созданы для организации курсов изобразительного искусства для студентов.

Есть 45 студенческих клубов, которые работают в различных областях. Главное управление здравоохранения, культуры и спорта организует деятельность этих студенческих клубов.

Одним из самых популярных социальных и культурных мероприятий в Эгейском университете является традиционный Фестиваль спорта и искусства: он проводится каждый год в мае. В рамках фестиваля проходят концерты, спортивные игры, показы кино и театра, торговые и рекламные стенды, конференции, симпозиумы, научные встречи, показы мод и конкурсы. Также участвуют студенческие группы из других турецких университетов и зарубежных стран.

В Оздере находится студенческий лагерь на 200 мест. Летние каникулы состоят из 10 периодов, в течение которых студенты, академический и административный персонал могут пользоваться лагерем. Мероприятия и развлечения организованы так, чтобы обеспечить комфортную и неформальную атмосферу.

Завершено строительство новых частных студенческих общежитий на территории кампуса вместимостью 2000 студентов. Отдел консультационно-консультационного обслуживания также помогает с размещением.

Ссылки 
 Эгейский университет (официальный веб-сайт) 
 Информационный пакет/Каталог курсов Эгейского университета
 Научно-технический центр Эгейского университета — Управление по передаче технологий (EBILTEM-TTO) 
 Технопарк ЕГЭ
 Карта кампуса Эгейского университета

Примечание

Примечания 

Университеты Турции